Ралли Сафари 1973 года (официально 21st East Africa Safari Rally) — четвёртый этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 21-й Ралли Сафари в истории, проходивший с 19 по 23 апреля на территории Кении.

Первая победа на этапах чемпионата мира в карьере для кенийца Шекхара Мехты, первый  подиум для шведа Харри Чельстрёма.  

Кенийский этап заметно отличался от прочих этапов чемпионата мира и больше напоминал не классическое ралли, а ралли-рейды (переменчивая погода, ухабистые дороги с изобилием острых камней, нестерпимая жара и влажность, возможное наличие посторонних транспортных средств и животных). Победитель определялся не по общему времени прохождения трассы, разделенной на спецучастки, а по количеству начисленного штрафного времени. Каждой машине давался определенный лимит на прохождение спецучастка, а в случае превышения этого лимита начислялся штраф.  

Из-за специфичности данного этапа несколько изменился состав лидеров: как среди пилотов (с преобладанием африканских гонщиков), так и среди команд (бал правили не такие заметные на других этапах Datsun и Peugeot).

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году